Herrnfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Herrnfeld (1866–1929), Schauspieler, Autor und Theaterleiter, siehe Gebrüder-Herrnfeld-Theater
 Donat Herrnfeld (1867–1916), Schauspieler, Autor und Theaterleiter, siehe Gebrüder-Herrnfeld-Theater 
 Frank P. Herrnfeld (1904–1981), deutsch-amerikanischer Ingenieur und technischer Entwickler